Cal Figueres (Banyeres del Penedès), casa al municipi de Banyeres del Penedès (Baix Penedès)  
 Cal Figueres (Llorenç del Penedès), mas
 Cal Figueres (Mont-roig), edifici del poble de Mont-roig, al municipi dels Plans de Sió (Segarra) 
 Cal Figueres (Subirats), obra a Subirats (Alt Penedès)